

Geografia 
 Libano
 Distretto di Zahle – distretto amministrativo che fa parte del governatorato della Beqā
 Zahle – città capoluogo del Governatorato della Beqā e dell'omonimo distretto
 Zahle - Maalaka – comune nel distretto di Zahle, governatorato della Beqā

Persone 
 Carl Theodor Zahle – politico e avvocato danese
 Max Zähle – regista tedesco
 Natalie Zahle – attivista per i diritti delle donne ed educatrice riformista danese